Rosa 'Vanity' — сорт Современных садовых роз () класса Гибриды розы мускусной ().

Биологическое описание 
Клаймер ().

Триплоид.

Куст раскидистый, высота 120—305 см, ширина около 120 см.

Листва крупная и довольно редкая.

Цветки розовые, полумахровые, 7—8 см в диаметре.

Пыльники жёлтые.

Лепестков 9—16.

Аромат умеренный (5/10), мускусный.

Листва относительно редкая.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −20.6 °C) до более тёплых.

Цветение непрерывное.

Устойчивость к болезням слабая (1/3).

'Vanity' трудно комбинировать с другими сортами из-за яркой вишнёво-розовой окраски цветков.

Болезни и вредители

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Vanity' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Vanity